Dinamo Sankt Petersburg – klub hokejowy
 Dinamo Sankt Petersburg – klub piłkarski